Der große Schwindel steht für:

 Der große Schwindel (2013, USA), Fernsehfilm, Regie: Jonathan Judge
 Der große Schwindel (2013, Deutschland), Fernsehfilm, Regie: Josh Broecker
 Der große Schwindel – Musical aus der Welt des Stummfilms, Musical von Hans Heinrich